Carvalhos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carvalhos (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Carvalhos (freguesia), Braga, Barcelos, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar